(en français : « le Mouvement ») peut désigner :
 , mouvement littéraire des années 1950 ;
 , album d'Inspectah Deck sorti en 2003 ;
 , organisation politique européenne fondée en 2017.

Voir aussi